Грінсборо:

Грінсборо — місто в штаті Алабама
 Грінсборо — містечко в штаті Вермонт
 Грінсборо — містечко в штаті Джорджія
 Грінсборо — містечко в штаті Індіана
 Грінсборо — містечко в штаті Меріленд
 Грінсборо — боро в штаті Пенсільванія
 Грінсборо — місто в штаті Північна Кароліна
 Грінсборо — містечко в штаті Флорида
 Грінсборо — переписна місцевість, штат Вермонт